Příjmení Punčochář nosí více významných osobností:

 Emanuel Punčochář (1902–1976) – český kapelník, dirigent, autor hudby k činohrám a filmům, překladatel operních a operetních libret
 Jan Punčochář (* 1979) – český šéfkuchař
 Petr Punčochář (rozcestník) – rozcestník
 Vendelín Punčochář (1910–1977) – český knihovník a divadelní pracovník